Репьёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Репьёвская волость (Коротоякский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Репьёвская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Репьёвская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Репьёвская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Репьёвская волость (Сызранский уезд) — в составе Симбирской губернии